Het ATP-toernooi van Acapulco 2003 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telefonica Movistar) vond plaats van 24 februari tot en met 2 maart 2003. Er werd gespeeld op gravelbanen van The Fairmont Acapulco Princess in de Mexicaanse stad Acapulco.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco